Ulmo steht für:
 die Chilenische Scheinulme (Eucryphia cordifolia), eine in Chile heimische Baumart 
 einen der Valar im Tolkienschen Universum, siehe Ulmo
 Ber Ulmo (1751–1837), deutscher Rabbi aus Augsburg-Pfersee